Соревнования по командным прыжкам с большого трамплина (К-125) и лыжной эстафете 4×5 километров в лыжном двоеборье на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдут 17 февраля. Местом проведения соревнований стали центр прыжков и центр лыжных гонок, расположенных в курорте Альпензия. Расчётная дальность трамплина — 140. Прыжки с трамплина начались в 16:00 по местному времени (UTC+8), а лыжная гонка в 19:00. В соревнованиях примут участие 9 сборных по 4 спортсмена в каждой. Лыжное двоеборье остаётся единственным видом спорта на зимних Олимпийских играх, в котором не разыгрываются медали среди женщин.

Действующими олимпийскими чемпионами в эстафете являются немецкие двоеборцы.

Медалисты

Результаты

Прыжки с трамплина

Лыжная гонка

Ссылки 
 Лыжное двоеборье на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)